Мітте () — назва адміністративних одиниць в німецьких містах.

Топоніми 
 Мітте (район Берліна) — район Берліна.
 Мітте (округ Берліна) — округ Берліна.